La  de la coupe CERS est remportée par le club italien de Novara qui s'impose face au club espagnol de Cerdanyola en finale.

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1984
Rink hockey en 1985
Rink hockey M2